Boggsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boggsville (Colorado)
 Boggsville (Illinois)
 Boggsville (Pennsylvania)